Jettenbach, commune de Bavière
 Jettenbach, commune de Rhénanie-Palatinat
 Le Palais Toerring-Jettenbach, ancien palais de la vieille ville de Munich